St Mary and All Saints’ ist der Name folgender Kirchen in England:

 St Mary and All Saints’ (Great Bosworth) in Great Bosworth, Cheshire
 St Mary and All Saints’ (Boxley), in Boxley, Kent
 St Mary and All Saints’ (Broomfield), in Broomfield, Somerset
 St Mary and All Saints’ (Chesterfield) in Chesterfield, Derbyshire
 St Mary and All Saints’ (Kidderminster) in Kidderminster, Worcestershire
 St Mary and All Saints’ (Fotheringhay) in Fotheringhay, Northamptonshire
 St Mary and All Saints’ (Bingham) in Bingham, Nottinghamshire
 St Mary and All Saints’ (Whalley) in Whalley, Lancashire